Ortenburg puede referirse:

 Ortenburg (familia), familia perteneciente a la nobleza de Frisinga.
 Ortenburg (Baviera), localidad en la Baja Baviera, Alemania.
 Castillo de Ortenburg en Austria, cerca de los Alpes orientales.